Суперкубок Уругвая 2021 () — 4-й розыгрыш Суперкубка Уругвая, в котором встречались чемпион страны сезона 2020 «Насьональ» и финалист Промежуточного турнира того же сезона «Монтевидео Уондерерс» — последний принял участие в матче в связи с тем, что «Насьональ» помимо чемпионата выиграл и Промежуточный турнир. Встреча состоялась на три месяца позднее, чем обычно — 2 мая 2021 года на нейтральном поле — стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Столь позднее начало нового сезона было вызвано пандемией COVID-19, которая привела к многочисленным переносам игр, из-за чего концовка сезона-2020 прошла уже в первые месяцы 2021 года.

Трофей завоевал сильнейший клуб прошлого сезона «Насьональ», который участвовал в турнире в четвёртый раз подряд. «Монтевидео Уондерерс» играл в матче за Суперкубок страны впервые.

Матч 

Помощники судьи: Карлос Баррейро Пабло Льярена
Четвёртый судья: Джонатан Фуэнтес
Судья VAR: Эстебан Остохич

Примечания

Ссылки 
 

2021
Матчи ФК «Насьональ» Монтевидео